Croghan steht für:
 Croghan (Irland), Ortschaft in Irland
 Croghan (New York), Ortschaft im US-Bundesstaat New York
 eine gut erhaltene eisenzeitliche Moorleiche, siehe Old-Croghan-Mann
 ein Fort in Texas, siehe Fort Croghan

Croghan ist der Familienname folgender Personen:
 Emma-Kate Croghan (* 1972), australische Regisseurin
 George Croghan (1791–1849), US-amerikanischer Oberst im Britisch-Amerikanischen Krieg
 Mark Croghan (* 1968), US-amerikanischer Hindernisläufer
 Maurice Croghan (1914–1979), kanadischer Eishockeyspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Croghan Island Mill, in Croghan, New York, ID-Nr. 10000515
 Croghan-Blankenbaker House, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 83004593